Fernando Pacheco puede hacer referencia a:
Fernando Pacheco Flores, futbolista español.
Fernando Pacheco Rivas, futbolista peruano.
Fernando Pacheco, político peruano de inicios del siglo XX.